«Слау Таун» — английский полупрофессиональный футбольный клуб, базирующийся в Слау, Беркшир. По прозвищу «Повстанцы», команда соревнуется в Национальной лиге Юг, шестом уровне английского футбола, после повышения из Южной лиги в конце сезона 2017-18.

История 
История клуба началась в 1890 году, когда три команды Свифтс, Слау Альбион и Товарищеское общество молодых людей создали новый клуб Слау Ф. С. между ними. Команда первоначально играла в Южном Альянсе вместе с такими командами, как Тоттенхэм Хотспур и Виндзор и Итон, а затем перешла в Великую Западную Пригородную Лигу. В 1921 году она попыталась присоединиться к Истмийской лиге, но проиграла Уикомб Уондерерс в голосовании. Вместо этого «Слау» решил вступить в Спартанскую лигу. В 1936 году владельцы стадиона The Dolphin Stadium продали консорциум гоночных борзых, который приказал футбольному клубу покинуть стадион три года спустя. Новый клуб получил название Slough United F.C. После Второй мировой войны Слау Юнайтед отказался присоединиться к Спартанской лиге и возглавил отколовшееся движение, чтобы сформировать новую лигу, которая стала Коринфской лигой. Именно от этого клуб получил своё прозвище «Повстанцы». Вскоре после этого два клуба, которые объединились в Слау Юнайтед, снова разделились с бывшим Слау Ф. С. продолжая под новым именем Слау Таун Ф. С.

Слау Таун выиграл Коринфскую лигу в 1950-51 годах, но в 1964 году лига свернулась, и Слау вместе со многими другими бывшими коринфскими клубами вступил в расширенную Афинскую лигу. Повстанцы трижды становились чемпионами этой лиги, а в 1973 году третье место получило повышение в Лигу Истмиана. В течение 1980-х годов они дважды брали чемпионство, второе из которых принесло повышение до Футбольной конференции. Слау продержался четыре сезона на этом уровне, был переведён обратно в Истмийскую лигу, отскочил назад с первой попытки, а затем сыграл ещё три сезона в конференц-футболе. В 1998 году консорциум, который выкупил клуб из-за банкротства семью годами ранее, решил, что они не готовы платить за улучшения, необходимые для участия в конференции, и поэтому клуб был понижен в должности до Истмийской лиги, несмотря на то, что занял 8-е место , Дальнейшее понижение в Дивизион Истмийской Первой Лиги последовало в 2000-01, но клуб восстановил свой статус Премьер-лиги в 2003-04 и остался там до конца сезона 2006-07, который они закончили на дне и пропустили более 120 голов. В сезоне 2004-05 Слау выбил Уолсолла из Футбольной лиги 1 из Кубка Англии. Основные моменты игры были показаны в «Матче дня», хотя из-за того, что в то время команда делила площадку «Оленьи луга», программа показала удары сверху над Виндзором вместо Слау при представлении редко представляемой команды. Слау перешёл в Южную футбольную лигу дивизион One South & West в сезоне 2007-08, где он занял 21-е место из 22 команд. Хотя изначально они были отправлены (второй год подряд), они были одной из команд, которым была предоставлена ​​временная отсрочка после того, как Галифакс Таун вошёл в администрацию.

В сезоне 2004-05 гг. «Слау» победил Уолсолла во втором раунде Кубка Англии, но затем проиграл Йидингу. Слау Таун также был победителем Кубка Лиги Истмов в 2004-05 годах, после того как они победили Хэмптон и Ричмонд Боро со счётом 3-1 в финале. В течение следующих двух сезонов, и теперь играя в Южной футбольной лиге Дивизион 1 Мидлендс, производительность Слау продолжала улучшаться. В сезоне 2009-10 гг. клуб финиширует пятым в таблице, готовя команду к матчам плей-офф. Обыграв второе место (Хитчин Таун) со счётом 2-1 в полуфинале плей-офф, Слау проиграл 4-0 «Чешам Юнайтед» в финале. Клуб снов занял пятое место в сезоне 2010-11, но проиграл Хитчину в полуфинале плей-офф 4-1. Приближаясь к продвижению в Премьер-дивизион в последние несколько сезонов, включая два финальных поражения в плей-офф, Слау расстался с менеджером Стивом Бейтманом после сезона 2012-13. Клуб надеялся принять новое направление в 2013-14 годах и назначил Нила Бейкера и Джона Андервуда, дуэта менеджеров, которые вывели соперников лиги, Годалминг Таун, в плей-офф в предыдущем сезоне. После того, как Годалминг был вынужден перебраться в Дивизион Юг и Запад, большая часть их команды решила последовать за Бейкером и Андервудом в «Слау». В самом первом сезоне новая команда менеджеров привела клуб к в плей-оффу. Слау одержал победу со счётом 3:0 у Рэгби Таун в полуфинале, а затем выиграл финал плей-офф против Кеттеринг Тауна. Сезон 2017-18 был одним из лучших за многие годы. В декабре игроки «Слау» достигли второго тура Кубка Англии, сыграв против Рочдейла дома. Игра была передана по телевидению BT Sport, а Слау проиграл 4-0. С побитыми рекордами по достигнутым очкам и забитым мячам они заняли третье место в лиге. Слау снова был в плей-офф. После домашней победы 3 1 над Кеттеринг Таун он сыграл в финале с Кингс Линн Таун. Благодаря голу на 89-й минуте от Мэнни Уильямса, «СЛАУ» выиграл со счётом 2:1 и таким образом обеспечил переход в Национальную лигу Юг на предстоящий сезон.

В сезонах 2018/19 и 2019/20 клуб играл в Южной национальной лиге.

Стадион 
Слау Таун начал сезон 2016-17, играя домашние игры в Холлоуэйс-Парке, Виндзор-Роуд, Биконсфилде, Бакингемшир. Он вернулся в район Слау впервые за более чем десятилетие, 29 августа 2016 года, когда клуб сыграл свою первую игру на новой площадке, Арбор Парк, против Хейса и Йединга Юнайтеда, выиграв 2-1. Поле в «Арбор Парк» было одобрено FIFA. На протяжении многих лет, начиная с 1930-х годов, Слау-Таун играл на стадионе «Дельфин», к востоку от центра города. С 1973 года Слау Таун играл на стадионе Уэксхем Парк. В конце сезона 2002-03 годов финансовые разногласия с владельцами стадиона привели к выселению клуба. Стадион всё ещё существует, но с тех пор впал в серьёзное состояние. В течение следующих четырёх сезонов (с 2003-04 по 2006-07) клуб базировался в Виндзоре, разделяя землю с Виндзором и Итоном на их площадке Оленьего Луга. Летом 2007 года клуб договорился о трёхлетнем участии в проекте с Beaconsfield SYCOB. Оно было продлено до сезона 2010-11, и продолжалось до тех пор, пока 29 августа 2016 года Слау не переехал на свою новую площадку, в Арбор-парк. В июне 2009 г. «Слау» сделал предложение, которое было передано в городской совет города Слау для получения разрешения на строительство нового стадиона. Предложенное место для развития было школьной площадкой на Сток-роуд, к северу от города. В дополнение к современному стадиону, планы включали доступное жильё и спортивные площадки. Впечатление клуба о новой земле было выпущено в марте 2012 года. В 2018 году, после открытия двумя годами ранее, Арбор Парк провёл ряд игр на Чемпионате мира по футболу CONIFA 2018 года.

Примечания 

Футбольные клубы Англии